Wir sind keine Engel steht für
Wir sind keine Engel (1955), Spielfilm von Michael Curtiz
Wir sind keine Engel (1989), Spielfilm von Neil Jordan

Siehe auch:
 Nachtschicht – Wir sind alle keine Engel, zwölfte Teil der Krimireihe Nachtschicht